Jméno Lipí nese více obcí:
 Lipí (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice

…nebo částí obcí:
 Lipí (Náchod) – část města Náchod v okrese Náchod
 Lipí (Chotilsko) – část obce Chotilsko v okrese Příbram
 Lipí (Manětín) – část města Manětín v okrese Plzeň-sever
Lipí je také hora:
 Lipí (Moravskoslezské Beskydy) – hora (902 m n. m.) v okrese Frýdek-Místek

Externí odkazy